Festuca duriuscula est un nom scientifique décrivant une fétuque. Néanmoins, plusieurs espèces de fétuque ont reçu ce nom.

Festuca duriuscula L. 
 La première description, et la seule valable en nomenclature, est Festuca duriuscula L.. Cependant, ce binôme est considéré comme ambigu. En outre, il est maintenant considéré comme synonyme à Festuca rubra.

Festuca duriuscula auct. non L. 
D'autres descriptions ont pu être faites ensuite, sous ce nom. Elles ne sont pas valides.
 Festuca duriuscula hort. est en fait Festuca brevipila R.Tracey
 Festuca duriuscula auct. Eur. est, en fait, Festuca lemanii T.Bastard
 Festuca duriuscula auct. Moris ex Parl. est, en fait, Festuca morisiana Parl.

Notes et références 
 

Pooideae